Az 1958-as magyar női kézilabda-bajnokság a nyolcadik női kézilabda-bajnokság volt, melyet kispályán rendeztek. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1958.12.02.
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1958
Magyarno~ikezilabdabajnoksag